David James McGoldrick (Nottingham, 29 november 1987) is een Engels-Iers voetballer die speelt als centrumspits. Hij verruilde Ipswich Town in juli 2018 voor Sheffield United, waar hij een eenjarig contract ondertekende dat hij meest recent verlengde tot 2021. McGoldrick debuteerde in 2014 in het Iers voetbalelftal.

Clubcarrière 

McGoldrick is afkomstig uit Nottingham, Nottinghamshire. Hij stroomde door vanuit de jeugd van Notts County en debuteerde in de hoofdmacht op 24 januari 2004. Er werd in eigen huis met 2–1 verloren van Swindon Town. McGoldrick werd ondanks vier gespeelde competitiewedstrijden overgenomen door Premier League-club Southampton, dat onder trainer Harry Redknapp zakte uit de hoogste afdeling. Dat gebeurde twee jaar na de komst van McGoldrick, 18 jaar oud in 2006. Hij speelde aanvankelijk voornamelijk in de jeugdelftallen van The Saints en bereikte de finale van de FA Youth Cup in 2005, waarin de U18 van Southampton verloren van de U18 van Ipswich Town op basis van gescoorde doelpunten. In vijf seizoenen onder contract bij Southampton kwam de aanvaller 64 keer in actie in de competitie en scoorde twaalf keer. Tussendoor werd hij driemaal door Southampton elders gestald op huurbasis. McGoldrick verliet Southampton in 2009 en tekende een contract bij Nottingham Forest.

McGoldrick zette zijn handtekening onder een vierjarig contract, Nottingham Forest betaalde £ 1.000.000 voor hem aan Southampton. Hij debuteerde uit tegen Reading op 8 augustus 2009, maar echt ontploffen op City Ground lukte McGoldrick niet. In zijn eerste seizoen bij Nottingham Forest vond de spits slechts drie keer de weg naar doel. In het seizoen 2012/2013 werd hij uitgeleend aan  toenmalig Championship-club Coventry City, waar hij voor het eerst in zijn carrière echt de neus aan het venster stak. McGoldrick scoorde zestien keer uit 22 competitiewedstrijden en zijn carrière leek daarmee volledig gelanceerd. Nottingham Forest verhuurde hem vervolgens opnieuw, ditmaal aan Ipswich Town. In het najaar van 2013 scoorde hij vier keer voor Ipswich Town, waarna de club hem op 4 januari 2013 definitief vastlegde.

In zijn periode bij Ipswich werd de spits een echte goaltjesdief, met 36 competitiedoelpunten uit 133 gespeelde duels. McGoldrick speelde zich in de kijker van Sheffield United, een club met ambitie sinds de aanstelling van trainer Chris Wilder in 2016. Na afloop van het seizoen 2016/2017 promoveerde de club namelijk naar het Championship en deed het sedertdien ook meer dan behoorlijk in dat Championship. Hij vormde een aanvalsduo met aanvoerder en clubtopschutter Billy Sharp, een samenwerking die aan het einde van het seizoen succesvol genoeg was voor promotie naar de Premier League. Sheffield United keerde zo voor het eerst sinds 2007 terug naar de hoogste afdeling. Oliver McBurnie werd gehaald als extra peper voor de aanvalslinie, waardoor Sharp zijn plaats verloor in de Premier League. McGoldrick speelde vaker met McBurnie, maar ruimde al plaats voor Lys Mousset. In december 2019 stond men op een plek die kwalificatie voor de UEFA Europa League waarborgt.

Interlandcarrière 

McGoldrick debuteerde op 18 november 2014 voor de nationale ploeg van Ierland, dit was een vriendschappelijke interland tegen de Verenigde Staten (4–1 winst).

Zie ook 
 Lijst van spelers van Ipswich Town FC
 Lijst van spelers van Nottingham Forest FC
 Lijst van spelers van Southampton FC

Externe links 
 Statistieken van David McGoldrick op Premier League.com
 Spelersprofiel van David McGoldrick op Transfermarkt.nl

Iers voetballer